Denkmal des Monats ist der Name folgender Auszeichnungen:

 Denkmal des Monats (Baden-Württemberg) der Denkmalstiftung Baden-Württemberg
 Denkmal des Monats in Westfalen-Lippe der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen